USS San Diego es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS San Diego (CA-6), crucero acorazado de la clase Pennsylvania.
 USS San Diego (CL-53), crucero ligero de la clase Atlanta.
 USS San Diego (AFS-6), buque almacén de combate de la clase Mars.
 USS San Diego (LPD-22), buque de asalto anfibio de la clase San Antonio.
San Diego, USS